Грумбридж:

 Грумбридж, Стивен — британский астроном, составитель каталога звёзд.
 Грумбридж 1618 — звезда в созвездии Большой Медведицы
 Грумбридж 1830 — звезда в созвездии Большая Медведица
 Грумбридж 34 — двойная звезда в созвездии Андромеды